Rijnbeek (Bunde), een beek bij Bunde in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Rijnbeek (Venlo), een beek in de Nederlandse gemeente Venlo
 De Rijnbeek, een voormalig waterschap in Nederlands Limburg